Сьюдад-Дарио () — город и муниципалитет на северо-западе центральной части Никарагуа, на территории департамента Матагальпа.

Географическое положение 
Расположен в западной части департамента, в 90 км от столицы страны, города Манагуа. Абсолютная высота — 456 метров над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляет 24 434 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Известные уроженцы 
В 1867 году в городе, называвшемся тогда Метапа, родился известный латиноамериканский поэт Рубен Дарио. 20 февраля 1920 года в его честь город был переименован в Сьюдад-Дарио. В 1943 году дом где родился поэт был объявлен национальным музеем.

Примечания 

Города Никарагуа